goudvlerkwilgenkokermot
 slanke wilgenkokermot
 witte wilgenkokermot